Сан-Марино участвовало в конкурсе 2 раза, но только 1 раз смогло пробиться в финал. Дебют страны состоялся в конкурсе 2016 года.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

Музыкальные интрументы

Примечания 

Бельгия на конкурсе молодых музыкантов «Евровидение»
Евровидение (конкурс молодых музыкантов)
Евровидение (конкурс молодых музыкантов)
Музыка Сан-Марино